Мартин Лёфквист Бернбург (; род. 26 декабря 1985, Амагер, Копенгаген, Дания) — датский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции нападающего. С 2008 по 2009 год провёл 4 матча за сборную Дании.

Клубная карьера 
Начинал Мартин свою карьеру в «Копенгагене», но там он сыграл всего один матч и в 2006 он подписал контракт с «Норшелланном», где отыграл 2 сезона. За эти два сезона он провел 70 матчей и забил 32 мяча. В 2009 он переходит в «Брондбю», за который выступал до 2014 года.

В сборной 
За сборную Мартин провел 4 матча и забил 1 гол. Дебютировал он в составе национальной команды в матче против испанцев весной 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольного союза Дании

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Брондбю»